Die Schnirkelschnecken (Helicidae) sind eine Familie aus der Unterordnung der Landlungenschnecken (Stylommatophora). Die Familie ist sehr artenreich und in Europa weit verbreitet. Das Zentrum der Diversität liegt in Südeuropa.

Merkmale 
Die Gehäuse sind mäßig klein bis groß. Form, Ornamentierung und Farbe variieren in weiten Grenzen. Oft ist auch eine hohe innerartliche Variabilität vorhanden. Der Umbilikus ist offen oder geschlossen. Die Mündung ist ebenfalls vielgestaltig, häufig ist auch ein umgeschlagener Mündungsrand. Selten jedoch sind Zähne vorhanden, die in die Mündung ragen. Im Geschlechtsapparat ist ursprünglich ein Diverticulum und ein einziger Liebespfeilsack vorhanden. Letzterer ist mit zwei röhrenförmigen Schleimdrüsen verbunden, die an der Basis des Pfeilsackes ansetzen. Der Liebespfeil hat zwei bis vier Schneiden.

Vorkommen, Lebensweise und Verbreitung 
Die Arten der Familie lebten ursprünglich in ganz Europa sowie in Nordafrika, Kleinasien, dem Kaukasusgebiet und der Arabischen Halbinsel sowie auf einigen Mittelatlantischen Inseln (Madeira Archipel, Ilhas Selvagens, Kanarische Inseln, Kapverdische Inseln). Inzwischen sind eine ganze Reihe von Arten nahezu weltweit verschleppt worden. Die Schnirkelschnecken bewohnen die vielfältigsten Lebensräume, von ausgesprochen feuchten und kühlen Standorten bis zu ariden und heißen Standorten. Sie kommen von der Küste bis in große Höhen in den Gebirgen vor. Die Arten der Familie ernähren sich überwiegend von meist abgestorbenen Pflanzen, ausgesprochen karnivore Formen sind nicht darunter.

Systematik 
Die Schnirkelschnecken werden derzeit in der Literatur weitgehend übereinstimmend in zwei Unterfamilien Helicinae und Ariantinae gegliedert. Schileyko (2006) untergliedert die Ariantinae weiter in fünf Tribus. Dieser weitgehenden Aufgliederung wird aufgrund der noch unsicheren systematischen Stellung vieler Gattungen nicht gefolgt, zumal drei der Tribus monotypisch sind. Durch molekulargenetische Untersuchungen ändert sich die Systematik der Schnirkelschnecken noch ständig, auch der Umfang der Gattungen (vgl. auch die Systematik in Fauna Europaea). Die hier benutzte Systematik folgt der MolluscaBase:
 Familie Schnirkelschnecken (Helicidae Rafinesque, 1815)
 Unterfamilie Ariantinae Mörch, 1864
 Gattung †Agalactochilus Kadolsky, H. Binder & Neubauer, 2016
 Gattung Arianta Leach, 1831
 Gefleckte Schnirkelschnecke (Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)) 
 Gattung Campylaea Beck, 1837
 Gattung Campylaeopsis A.J. Wagner, 1914
 Gattung Cattania Brusina, 1904
 Dreibindige Felsenschnecke (Cattania trizona (Rossmässler, 1835))
 Gattung Causa Schileyko, 1971
 Gattung Chilostoma Fitzinger, 1833
 Gattung Corneola Held, 1838
 Gattung Cylindrus Fitzinger, 1833
 Zylinder-Felsenschnecke (Cylindrus obtusus (Draparnaud, 1805))
 Gattung Delphinatia P. Hesse, 1931
 Gattung Dinarica Kobelt, 1902
 Gattung Drobacia Brusina, 1904
 Gattung Faustina Kobelt, 1904
 Gattung Helicigona Férussac, 1821
 Steinpicker (Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758))
 Gattung Isognomostoma Fitzinger, 1833
 Maskenschnecke (Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784))
 Gattung Josephinella F. Haas, 1936
 Gattung Kollarix Groenenberg, Subai & E. Gittenberger, 2016
 Gattung Kosicia Brusina, 1904
 Gattung Liburnica Kobelt, 1904
 Gattung †Mesodontopsis Pilsbry, 1895
 Gattung †Metacampylaea Pilsbry, 1895
 Gattung †Paradrobacia H. Nordsieck, 2014
 Gattung †Pseudoklikia H. Nordsieck, 2018
 Gattung Pseudotrizona Groenenberg, Subai & E. Gittenberger, 2016
 Gattung Thiessea Kobelt, 1904
 Gattung Vidovicia Brusina, 1904
 Unterfamilie Helicinae Rafinesque, 1815
 Tribus Allognathini Westerlund, 1903
 Gattung Allognathus Pilsbry, 1888
 Gattung Bänderschnecken (Cepaea Held, 1838)
 Garten-Bänderschnecke (Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774))
 Hain-Bänderschnecke (Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)) 
 Gattung Hemicycla Swainson, 1840
 Gattung Iberus Montfort, 1810
 Gattung Lampadia Albers, 1854
 Gattung Pseudotachea C.R. Boettger, 1909
 Tribus Ereminini D. T. Holyoak, G. A. Holyoak, Gómez Moliner & Checa, 2020
 Gattung Eremina L. Pfeiffer, 1855
 Tribus Helicini Rafinesque, 1815
 Gattung Amanica H. Nordsieck, 2017
 Gattung Caucasotachea C.R. Boettger, 1909
 Gerippte Bänderschnecke (Caucasotachea vindobonensis (Pfeiffer, 1828))
 Gattung Codringtonia Kobelt, 1898
 Gattung Helix Linnaeus, 1758
 Gestreifte Weinbergschnecke (Helix lucorum Linnaeus, 1758)
 Weinbergschnecke (Helix pomatia Linnaeus, 1758)
 Podolische Weinbergschnecke (Helix lutescens Rossmässler, 1837)
 Gattung Isaurica Kobelt, 1901
 Gattung Levantina Kobelt, 1871
 Gattung Lindholmia P. Hesse, 1918
 Gattung Maltzanella P. Hesse, 1917
 Gattung Neocrassa Subai, 2005
 Gattung Tyrrhenaria P. Hesse, 1918
 Tribus Otalini G. Pfeffer, 1930
 Gattung Cantareus Risso, 1826
 Grunzschnecke (Cantareus apertus (Born, 1778))
 Gattung Cornu Born, 1778
 Gefleckte Weinbergschnecke (Cornu aspersum (O. F. Müller, 1778))
 Gattung Eobania P. Hesse, 1913
 Divertikelschnecke (Eobania vermiculata (O. F. Müller, 1774))
 Gattung Idiomela T. Cockerell, 1921
 Gattung Loxana Pallary, 1899
 Gattung Massylaea Möllendorff, 1898
 Gattung Maurohelix P. Hesse, 1917
 Gattung Otala Schumacher, 1817
 Schwarzmund-Feldschnecke (Otala lactea (O. F. Müller, 1774))
 Spanische Feldschnecke (Otala punctata (O. F. Müller, 1774))
 Gattung Rossmaessleria P. Hesse, 1907
 Tribus Thebini Wenz, 1923
 Gattung Theba Risso, 1831
 Mittelmeersandschnecke (Theba pisana (O. F. Müller, 1774))
keinem Tribus zugeordnet
 Gattung †Creneatachea Zilch, 1960
 Gattung †Frechenia Schlickum & Strauch, 1971
 Gattung †Megalotachea Pfeffer, 1930 
 Gattung †Palaeotachea Jooss, 1912
 Gattung †Parachloraea Sandberger, 1873
 Gattung †Schlickumia Truc, 1971
 Gattung †Titthodomus Pfeffer, 1930
 Unterfamilie Murellinae
 Gattung Macularia Albers, 1850
 Wald-Schnirkelschnecke (Macularia sylvatica (Draparnaud, 1801))
 Gattung Marmorana Hartmann, 1844
 Gattung †Praemurella Pfeffer, 1930
 Gattung Tacheocampylaea L. Pfeiffer, 1877
 Gattung Thyrrheniberus Hesse & Kobel, 1904

Phylogenie 
Die Stellung der Helicidae innerhalb der Helicoidea ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Nach dem Kladogramm von Steinke, Albrecht & Pfenninger (2004) sind die Helicidae das Schwestertaxon der Helicodontidae.

Nach Koene & Schulenburg (2005) sind die Helicidae dagegen die Schwestergruppe der Helminthoglyptidae, die Bradybaenidae die Schwestergruppe eines Monophylums bestehend aus Helicidae und Helminthoglyptidae. Die Hygromiidae bilden hier die Außengruppe von Bradybaenidae, Helicidae und Helminthoglyptidae.

Literatur 
 Philippe Bouchet & Jean-Pierre Rocroi: Part 2. Working classification of the Gastropoda. Malacologia, 47: 239–283, Ann Arbor 2005 
 Jürgen H. Jungbluth und Dietrich von Knorre: Trivialnamen der Land- und Süßwassermollusken Deutschlands (Gastropoda et Bivalvia). Mollusca, 26(1): 105–156, Dresden 2008 
 Joris M. Koene und Hinrich Schulenburg: Shooting darts: co-evolution and counter-adaptation in hermaphroditic snails. BMC Evolutionary Biology, 5: 25, 13 Seiten, 2005 
 Hartmut Nordsieck: Higher classification of the Helicoidea and the molecular analyses of their phylogeny. 2006 online 
 Anatolij A. Schileyko: Treatise on Recent terrestrial pulmonate molluscs, Part 13 Helicidae, Pleurodontidae, Polygyridae, Ammonitellidae, Oreohelicidae, Thysanophoridae. Ruthenica, Supplement 2(10): 1765–1906, Moskau 2006 
 Dirk Steinke, Christian Albrecht und Markus Pfenninger: Molecular phylogeny and character evolution in the Western Palaearctic Helicidae s. l. (Gastropoda: Stylommatophora). Molecular Phylogenetics and Evolution, 32: 724–734, San Diego 2004 .

Einzelnachweise

Anmerkung